Meritech Capital Partners — Венчурний фонд з центральним офісом у Кремнієвій Долині (Пало-Альто, США).

Фонд був заснований у 1999 році Робом Вардом.

Інвестиційне портфоліо 
Інвестиційне портфоліо станом на 21 вересня 2014 року.

Примітки

Посилання 
 Офіційний вебсайт компанії 

Підприємства Пало-Альто
Компанії Кремнієвої долини
Підприємства, засновані 1999
Венчурні фонди США